О мире:

 О мире (Демосфен)
 О мире (Исократ)